
La prima stagione della miniserie televisiva Oltre la soglia, composta da 12 puntate, è stata trasmessa in prima visione su Canale 5 dal 6 novembre al 17 dicembre 2019 in sei serate. Le prime cinque puntate sono state trasmesse in prima serata, mentre l'ultima puntata viene trasmessa in seconda serata a causa del calo di ascolti. Le prime quattro puntate sono andate in onda di mercoledì, la quinta puntata è passata alla domenica, mentre la sesta ed ultima puntata è passata al martedì.

Prima puntata 
 Titoli originali: Jacopo e Dora

Trama 
Primario del reparto di psichiatria infantile, Tosca Navarro deve affrontare un caso enigmatico.

Arrestato per vandalismo, Jacopo mostra tratti di genialità e un'intelligenza ben al di sopra della media. Capire il mistero del suo disagio non sarà facile. Ma anche Tosca sembra nascondere un segreto.

C'è poi Dora che ha 13 anni e sembra temere di poter essere tagliata a metà, eppure nessun pericolo reale la minaccia. Tosca dovrà esplorare la mente della giovane paziente per aiutarla a comprendere l'origine di questa paura e a liberarsene. Intanto, dopo aver ceduto alla passione con il PM PierGiorgio Di Muro, per Tosca c'è una conseguenza imprevista.

 Ascolti: telespettatori  – share 11,3%.

Seconda puntata 
 Titoli originali: Silvia e Roberto

Trama 
Dopo una crisi rabbiosa a scuola, Silvia arriva in reparto e Tosca inizia le sue indagini. Di Muro, intanto, non riesce a dimenticare Tosca e l'attrazione reciproca pare inarrestabile.

La musica sembra l'unico modo per Roberto di stare bene: appena smette appare disorientato e cade in una sorta di prostrazione. Tosca troverà il modo di aiutarlo, con la collaborazione e l'entusiasmo di tutti i giovani pazienti del suo reparto. Intanto Di Muro cerca di scoprire qualcosa di più della donna di cui si sta innamorando, ma lei si dimostra sfuggente e rifiuta di confidarsi.

 Ascolti: telespettatori  – share 9,2%.

Terza puntata 
 Titoli originali: Anna e Tommaso

Trama 
Un caso molto insolito per Tosca: Anna riferisce la cura esatta per una malattia psichiatrica che si attribuisce da sola. Spiega di essere in cura presso una clinica, ma nessuno ne ha denunciato la scomparsa.

Intanto, la vita privata di Tosca si complica sempre di più, fra Di Muro che non vuole rinunciare a lei e un altro uomo che la sta cercando. Tutto lascia pensare ad un tentativo di suicidio, ma quando Tommaso, 16 anni, inizia a rifiutare il cibo e a ringhiare contro lo staff del reparto, Tosca coglie i segnali di una patologia molto particolare. Un evento imprevedibile potrebbe mettere in pericolo la vita del ragazzo e Tosca sarà costretta a chiedere l'aiuto di Di Muro.

 Ascolti: telespettatori  – share 8,9%.

Quarta puntata 
 Titoli originali: Diego e Adila

Trama 
Un incidente in palestra porta Diego in reparto: si è allenato fino a perdere i sensi. Tosca ha bisogno di capire in quale ambiente viva il ragazzo e decide di visitare la palestra in cui Diego ha avuto il malore. Intanto, le cose fra la dottoressa Capello e suo marito non sembrano andare bene come lei vorrebbe far credere, mentre si sente vicina ad Agosti.

Adila è una sedicenne italiana con genitori di origine africana, viene ricoverata dopo aver avuto un'allucinazione. L'indagine medica porta alla luce una verità inattesa che riguarda l'integrazione culturale, ma anche il difficile rapporto fra genitori e figli. Dopo essersi ripreso, Diego è pronto per essere dimesso, ma prima vuole confrontarsi con Bruno.

 Ascolti: telespettatori  – share 8,9%.

Quinta puntata 
 Titoli originali: Emma e Marica

Trama 
Emma vive in una casa famiglia da quando purtroppo ha perso entrambi i genitori. Il suo atteggiamento schivo e i suoi silenzi preoccupano lo staff di Tosca. Finché accade una cosa molto strana: d'improvviso, una notte Emma riprende a parlare; Tosca dovrà usare tutta la sua sensibilità ed esperienza per aiutarla. Ma è sempre più provata dal suo malessere.

Quando Marica e Tommaso scappano dall'ospedale, la ricerca dei due ragazzi diventa la priorità; Tosca capisce che la ragazza non prende i farmaci da una settimana e la loro ricerca diventa una corsa contro il tempo. Intanto i due giovani sognano una fuga romantica, mentre gli alieni sono sempre più vicini.

 Ascolti: telespettatori  – share 6,5%.

Sesta puntata 
 Titoli originali: Lea e Valerio

Trama 
Tosca dovrà affrontare Di Muro, ora che lui ha scoperto la verità. Non sarà facile per il primario far fronte a questa difficile prova, ma è l'unico modo per capire se il loro legame è forte abbastanza e può andare avanti.

Agosti si troverà al centro di numerose svolte: da una parte c'è Lea, la giovane paziente di cui si deve occupare al posto di Tosca, dall'altra parte c'è Barbara. La dottoressa, infatti, ha rivelato al marito di essere attratta dal collega. Una commissione disciplinare esamina il lavoro di Tosca per stabilire se dovrà essere licenziata. I colleghi e lei stessa incontrano un ispettore del Ministero che valuterà se potrà continuare il suo lavoro. A testimoniare sarà anche Di Muro, con il quale la relazione sentimentale è in un momento molto delicato. Nel frattempo un nuovo paziente, che potrebbe essere pericoloso, arriva in reparto.

 Ascolti: telespettatori  – share 7,3%.

Note

Collegamenti esterni 
 

Oltre la soglia